Strada statale 66 – strada statale in Croazia
 Strada statale 66 Pistoiese – strada statale in Italia
 Strada statale 66 – strada statale in Polonia